Devlin & Devlin – serie televisiva statunitense
Devlin – serie televisiva d'animazione statunitense trasmessa dal 1974 al 1976.
Devlin – film per la televisione statunitense del 1992 diretto da Rick Rosenthal

Persone 
 Devlin – rapper britannico
 Alex Devlin –  cestista canadese
 Bernadette Devlin –  politica nordirlandese
 Dean Devlin –  sceneggiatore, produttore cinematografico, regista e attore statunitense
 Harry Devlin – atleta statunitense
 Janet Devlin –  cantante irlandese
 Keith Devlin –  matematico e scrittore inglese
 Tom Devlin –   personaggio del fumetto western Tex Willer
 Walter Devlin –  cestista statunitense